Георгий Фёдорович Шевченко (1878—1928) — русский и украинский военачальник,  полковник (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
После получения военного образования в 1899 году был произведён в подпоручики и выпущен в Каменецкий 173-й пехотный полк. В 1903 году произведён в поручики. С 1904 года участник Русско-японской войны в составе своего полка. Высочайшим приказом от 1906 года за проявленные в боях мужество и героизм был награждён Орденом Святой Анны 4-й степени «За храбрость».

С 1905 года служил в составе Нейшлотского 87-го пехотного полка и Пензенского 121-го пехотного полка. В 1907 году произведён в штабс-капитаны, в 1914 году произведён в капитаны. С 1914 года участник Первой мировой войны, в составе Пензенского 121-го пехотного полка. В 1915 году произведён в подполковники, в 1916 году произведён в полковники.  

Высочайшим приказом от 23 сентября 1915 года  за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:   

Высочайшим приказом от 10 ноября 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После Октябрьской революции, с 1918 года был участником Гражданской войны в составе войск Украинской державы — командир Житомирского 7-го пехотного полка, Бержанского 16-го пехотного полка и Житомирского 6-го пехотного полка. С 1919 года в составе войск Вооружённых Сил Юга России — штаб-офицер Отдела генерал-квартирмейстера штаба Добровольческой армии и начальник штаба Алексеевской дивизии. С 1920 года состоял при штабе Русской армии, член общества галлиполийцев. 

С 1925 года в эмиграции во Франции. Скончался 16 июня 1928 года в городе Вильжюиф.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (05.03.1906)
 Орден Святого Станислава 3-й степени (Мечи и бант — ВП 09.12.1916)
 Орден Святой Анны 3-й степени (08.04.1914)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 01.03.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 10.11.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 23.09.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 07.11.1915)

Примечания

Литература 
 
 Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны / Михаил Клепов. - Москва : Минувшее, 2015 г. — 790 с. — ISBN 978-5-905-901-18-8
 
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26969. Л.103-112; Д.26973. Л.1116а-1121 (1915 г.); Ф.408. Оп.1. Д.5563. Л.22 об. (1913 г.)

Ссылки 
 
 

Полковники (Российская империя)
Выпускники Казанского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Русская армия Врангеля
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Военные Армии Украинской державы